Црни-Врх — топоним.

Населённые пункты 
 Босния и Герцеговина
 Црни-Врх — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Црни-Врх — село в общине Гламоч Федерации Боснии и Герцеговины.
 Црни-Врх — село в общине Кониц Федерации Боснии и Герцеговины.
 Црни-Врх — село в общине Сараево Федерации Боснии и Герцеговины.
 Црни-Врх — село в общине Челинац Республики Сербской.

 Северная Македония
 Црни-Врх — село в общине Студеничани.

 Сербия
 Црни-Врх — село в общине Вране Пчиньского округа.
 Црни-Врх — село в общине Княжевац.
 Црни-Врх — село в общине Медведжа.
 Црни-Врх — село в общине Печ

 Черногория
 Црни-Врх — село в общине Беране.
 Црни-Врх — село в общине Плевля.

Горы 
 Црни-Врх — вершина на горном хребте Шар-Планина в Южной Сербии на границе с Северной Македонией (2585 м).
 Црни-Врх — гора в Центральной Сербии, между Ягодиной и Крагуевацем (707 м).
 Црни-Врх (Восточная Сербия) — гора в Восточной Сербии около Бора (1027 м).
 Црни-Врх (Юго-Восточная Сербия) — гора в Юго-Восточной Сербии к северу от села Црвена-Ябука, в общине Бабушница (1463 м).
 Црни-Врх (гора, Прибой) — гора в окрестностях Прибоя (1186 м).
 Црни-Врх (Ешевац) — вершина горы Ешевац в Шумадии (902 м).
 Црни-Врх (Гучево) — вершина горы Гучево в Подрине (779 м).
 Црни-Врх (Грмеч) — вершина горы Грмеч в Боснийской Краине (1604 м).
 Црни-Врх (гора, Тешань) — гора между Тешанью и Маглаей на территории Федерации Боснии и Герцеговины.

Прочее 
 Црни-Врх — астрономическая обсерватория на вершине Црни-Врх в Словении (высота 730 м).
  — природный парк в общине Печ.

См. также 
 Врх

Примечания